Zeilen is een van de sporten die op de Olympische Zomerspelen worden beoefend.

Met uitzondering in 1904 is deze sport altijd op het programma van de Olympische Spelen opgenomen geweest. Op de eerste editie in 1896 kon er door de weersomstandigheden niet gevaren worden. In 1904 maakte het zeilen bij gebrek aan goed bezeilbaar water in de omgeving van St. Louis en de logistieke problemen geen deel uit van het olympisch programma.

Er werd bij de diverse Spelen in diverse klassen gezeild met een telkens wisselende typen van boten. Aanvankelijk drukte men de klassen uit in tonnen, later in meters of voet en nog later werden ze aangeduid met een verscheidenheid aan namen. Voor de klassen die in de loop van de jaren stopgezet werden bestaan sinds 2008 de Vintage Yachting Games.

Tot 1984 werd het zeilen in open klassen gezeild. Al in 1900 zeilden vrouwen, zij het in geringe mate, als bemanningslid mee. In 1924 verscheen de eerste, en ook voor lange tijd de enige, vrouwelijke stuurman aan de start. In 1984 werd de windglider (plankzeilen) voor mannen toegevoegd In 1988 werd voor het eerst een specifieke klasse voor vrouwen toegevoegd; de 470-klasse. In 1992 volgden de europe-klasse en het plankzeilen. In 2004 volgde de yngling-klasse als vierde.

Het merendeel van de evenementen wordt in de vorm van "fleetracing" gezeild. De spelen van 1992, 1996 en 2000 kenden ook een gecombineerde "fleet/matchrace"-evenement. In 2012 was er een specifiek "matchrace"-evenement voor vrouwen in de Elliott 6m.

Zeilklassen 
Het olympische zeilprogramma heeft door de jaren heen vele wijzigingen ondergaan.
{| class="wikitable" style="text-align: center; font-size: 80%;"
! colspan="2" style="text-align: left;" | Boottype || 96 || 00 || 04 || 08 || 12 || 16 || 20 || 24 || 28 || 32 || 36 || 40 || 44 || 48 || 52 || 56 || 60 || 64 || 68 || 72 || 76 || 80 || 84 || 88 || 92 || 96 || 00 || 04 || 08 || 12 || 16 ||20 ||24 || 
|-
| style="text-align: left;" | Open zeilklasse || o || • || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
! 0
|-
| style="text-align: left;" | 0,5 ton || o || || • || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
! 1
|-
| style="text-align: left;" | 0,5-1 ton || o || || • || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
! 1
|-
| style="text-align: left;" | 1-2 ton || o || || • || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
! 1
|-
| style="text-align: left;" | 2-3 ton || o || || • || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
! 1
|-
| style="text-align: left;" | 3-10 ton || o || || • || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
! 1
|-
| style="text-align: left;" | 10-20 ton || o || || • || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
! 1
|-
| style="text-align: left;" | Open klasse || o || || • || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
! 1
|-
| rowspan="3" style="text-align: left;" | 6 Metre klasse || 1907 || || || || • || • || || • || || || || || || || || || || || || || || || || ||  || || || || || || || || ||
! rowspan="3" | 11
|-
| 1919 || || || || || || || • || • || • || • || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| 1933 || || || || || || || || || || || • || • || || • || • || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| style="text-align: left;" | 7 Metre klasse || 1907 || || || || • || || || • || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
! 2
|-
| rowspan="3" style="text-align: left;" | 8 Metre klasse || 1907 || || || || • || • || || • || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
! rowspan="3" | 8
|-
| 1919 || || || || || || || • || • || • || • || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| 1933 || || || || || || || || || || || • || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| rowspan="2" style="text-align: left;" | 12 Metre klasse || 1907 || || || || • || • || || • || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
! rowspan="2" | 4
|-
| 1919 || || || || || || || • || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| style="text-align: left;" | 15 Metre klasse || 1907 || || || || • || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
! 0
|-
| rowspan="2" style="text-align: left;" | 10 Metre klasse || 1907 || || || || || • || || • || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
! rowspan="2" | 3
|-
| 1919 || || || || || || || • || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| style="text-align: left;" | 9 Metre klasse || 1907 || || || || || || || • || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
! 0
|- ||
| style="text-align: left;" | 12 voets jol || o || || || || || || || • || || • || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
! 2
|-
| style="text-align: left;" | 18 voets jol || o || || || || || || || • || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
! 1
|-
| style="text-align: left;" | 6,5 Metre klasse || o || || || || || || || • || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
! 1
|-
| style="text-align: left;" | 8.5 Metre klasse || o || || || || || || || • || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
! 0
|-
| style="text-align: left;" | 30m2 klasse || o || || || || || || || • || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
! 1
|-
| style="text-align: left;" | 40m2 klasse || o || || || || || || || • || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
! 1
|-
| style="text-align: left;" | Nationale Franse eenheidsklasse(Scheldejol) || o || || || || || || || || • || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
! 1
|-
| style="text-align: left;" | Snowbird || o || || || || || || || || || || • || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
! 1
|-
| rowspan="2" style="text-align: left;" | Star || o || || || || || || || || || || • || • || • || || • || • || • || • || • || • || • || || • || • || • || • || • || • || || || || || ||
! rowspan="2" | 19
|-
| m || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || • || • || • || || ||
|-
| style="text-align: left;" | Olympiajol || o || || || || || || || || || || || • || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
! 1
|-
| style="text-align: left;" | Japanse eenmansboot || o || || || || || || || || || || || || • || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
! 0
|-
| style="text-align: left;" | Draak || o || || || || || || || || || || || || || || • || • || • || • || • || • || • || || || || || || || || || || || || ||
! 7
|-
| style="text-align: left;" | Swallow || o || || || || || || || || || || || || || || • || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
! 1
|-
| style="text-align: left;" | Firefly || o || || || || || || || || || || || || || || • || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
! 1
|-
| rowspan="2" style="text-align: left;" | Finn || o || || || || || || || || || || || || || || || • || • || • || • || • || • || • || • || • || || || || || || • || || || ||
! rowspan="2" | 18
|-
| m || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || • || • || • || • || • || || • || •|| •
|-
| style="text-align: left;" | 5,5m klasse || o || || || || || || || || || || || || || || || • || • || • || • || • || || || || || || || || || || || || || ||
! 5
|-
| style="text-align: left;" | Sharpie 12m2 || o || || || || || || || || || || || || || || || || • || || || || || || || || || || || || || || || || ||
! 1
|-
| style="text-align: left;" | Flying Dutchman || o || || || || || || || || || || || || || || || || || • || • || • || • || • || • || • || • || • || || || || || || || ||
! 9
|-
| rowspan="2" style="text-align: left;" | Soling || o || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || • || • || • || • || • || || || || || || || || ||
! rowspan="2" | 8
|-
| oc || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || • || • || • || || || || || ||
|-
| style="text-align: left;" | Tempest || o || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || • || • || || || || || || || || || || || ||
! 2
|-
| style="text-align: left;" | Tornado || o || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || • || • || • || ||• || • || • || • || • || • || | || ||
! 9
|-
| rowspan="4" style="text-align: left;" | 470 || o || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || • || • || • || || || || || || || || || ||•
! rowspan="4" | 22
|-
| m || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || • || • || • || • || • || • || • || •|| • ||
|-
| v || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || • || • || • || • || • || • || • || •|| • ||
|-
| vm || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||  ||  ||  ||  || ||  || || ||
|-
| style="text-align: left;" | Windglider || m || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || • || || || || || || || || || ||
! 1
|-
| style="text-align: left;" | Division II || m || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || • || || || || || || || || ||
! 1
|-
| rowspan="2" style="text-align: left;" | Lechner || m || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || • || || || || || || || ||
! rowspan="2" | 2
|-
| v || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || • || || || || || || || ||
|-
| style="text-align: left;" | Europe || v || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || • || • || • || • || || || || || 
! 4
|-
| rowspan="2" style="text-align: left;" | Mistral || m || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || • || • || • || || || || || 
! rowspan="2" | 6
|-
| v || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || • || • || • || || || || || 
|-
| rowspan="2" style="text-align: left;" | Laser || o || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || • || • || • || || || || ||
! rowspan="2" | 8
|-
| m || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || • || • || •|| •|| •
|-
| rowspan="2" style="text-align: left;" | 49er || o || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || • || • || || || || ||
! rowspan="2" | 7
|-|| •
| m || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || • || • || •|| •|| •
|-
| style="text-align: left;" | Yngling || v || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || • || • || || || ||
! 2
|-
| rowspan="2" style="text-align: left;" | RS:X || m || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || • || • || •|| •|| 
! rowspan="2" | 8
|-
| v || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || • || • || •|| •|| 
|-
| style="text-align: left;" | Laser Radiaal || v || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || • || • || •|| •|| •
! 5
|-
| style="text-align: left;" | Elliott 6m || v || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || • || || ||
! 1
|-
| style="text-align: left;" | 49er FX || v || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || •|| •|| •
! 3
|-
| style="text-align: left;" | Nacra 17 || vm || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || •|| •|| •
! 3
|-
| rowspan="2" style="text-align: left;" | IQFoil || m || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||  ||  ||  ||  || ||  || || ||•
!rowspan=2|2
|-
| v || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||  ||  ||  ||  || ||  || || ||•
|-
| rowspan="2" style="text-align: left;" | Formula Kite || m || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||  ||  ||  ||  || ||  || || ||•
!rowspan=2|2
|-
| v || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||  ||  ||  ||  || ||  || || ||•
|-
! colspan="2" style="text-align: left;" | Totaal: 50 || 1 || 10 || 0 || 5 || 4 || 0 || 16 || 3 || 3 || 4 || 4 || 3 || 0 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 6 || 6 || 6 || 7 || 8 || 10 || 10 || 11 || 11 || 11 || 10 || 10|| 10 ||  10 ||201
|}
 Voetnoten

 Medailles 

 Individuele winnaars 
De Brit Ben Ainslie volgde in 2012 de Deen Paul Bert Elvström op als de 'succesvolste medaillewinnaar' in het zeilen, hij won vier gouden en een zilveren medaille. Samen met de Braziliaan Robert Scheidt nestelde Ainslie zich in 2012 ook naast de eveneens Braziliaan Torben Grael als de enige olympiërs bij het zeilen die vijf medailles wonnen.

 Medaillespiegel N.B.''' Medaillespiegel is bijgewerkt tot en met de Olympische Spelen van 2020.

Wedstrijdwateren